Localități, Ungaria
B